Чемпіонат Албанії 1988–1989 — 50-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став 17 Ненторі.

Команди-учасниці

Регулярний сезон 

Позначення:

Результати

Фінальний турнір

Група А 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Тирана) взяв участь у Кубка володарів кубків 1989—1990 як переможець Кубку Албанії 1988—1989.

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1988—1989
Албанія
Албанія